Радін Леонід Петрович (9 (21) серпня 1860(18600821), Раненбург — 16 (29) березня 1900, Ялта) — російський революціонер, поет, хімік, винахідник.
 Радін Ісаак Соломонович, Ісаак Соломонович Радін (Зінгерман) (27 вересня 1894, Овруцький повіт, тепер Житомирської області — розстріляний 1 лютого 1938) — радянський діяч, голова виконавчого комітету Херсонської окружної ради.